Icebreaker est un anglicisme, le mot anglais icebreaker se traduisant habituellement par « brise glace ». Par ailleurs, il peut désigner :
 une technique d'animation de groupe, voir Icebreaker (animation) ;
 une équipe de Hockey sur glace, voir Icebreakers de Chesapeake ;
 Icebreaker, un groupe de musique londonien ;
 Icebreaker, un jeu vidéo sorti en 1995 ;
 Icebreaker, une chanson représentant la Norvège au Concours Eurovision de la chanson 2016.
 Icebreaker, la société de production du cinéaste Luc Jacquet ;
 Icebreaker, une entreprise néo-zélandaise de vêtements en laine.